A barré peut être :
 A barré horizontalement, ;
 ₳, symbole de l’austral ;
 A barré obliquement,  ;
 A cursif barré horizontalement ;